EHF Challenge Cup je međunarodno klupsko natjecanje u rukometu za žene. Vodi ga Europska rukomotna federacija (EHF). To je trenutno četvrti po jakosti europski kup. Počeo se igrati u sezoni 1993./94. pod nazivom Kup gradova (engl. EHF City Cup), a to je ime nosio do 2000. godine.

Pobjednici i finalisti 
podebljani rezultat - označava domaću utakmicu za pobjednika.

 
 Pobjednice zbog više postignutih pogodaka u gostima

Izvori

Vanjske poveznice 
 eurohandball.com 
 todor66.com, arhiva EHF Challenge kupa / Kupa gradova

Europska klupska rukometna natjecanja